Der Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz) ist ein deutscher Branchenverband. Er vertritt die wirtschaftlichen Interessen des Holzfachhandels und seinen Vertriebsweg gegenüber Wirtschaft, Politik, Medien und anderen Institutionen. Er hat sich auch zum Ziel gesetzt, die Absatzinteressen der Mitgliedsunternehmen in ihrem Vertriebsweg zu verbessern.

Außerdem verfügt der Verband über eine Datenbank, die Interessierten und Käufern die Standorte der Holzhändler zur Verfügung stellt. Auf dem Verbraucherportal „Holz vom Fach“ finden sich zudem Gestaltungstipps für Garten, Heim und Handwerk sowie dezidierte Informationen zu Holzarten, deren Eigenschaften und deren Verwendungszweck.

Verband 
Der Verein hat ca. 900 Mitgliedsunternehmen in Deutschland. Dem Verband ist die Handelsgruppe Luxemburg angeschlossen und er ist Mitglied im Deutschen Holzwirtschaftsrat (DHWR), im Bundesverband Groß- und Außenhandel (BGA) und im europäischen Holzhandelsverband (European Timber Trade Federation – ETTF). Das Sekretariat des europäischen Holzhandelsverbands wird ab 2019 in Berlin durch den GD Holz betreut.

Der Verband ist sowohl Fachverband als auch Spitzenverband. Als Fachverband nimmt er die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen in den Fachbereichen Holzgroßhandel, Holzaußenhandel, Holzeinzelhandel, Rohholzhandel und Furnierhandel wahr. Diesen Fachbereichen sind weitere Ausschüsse und Arbeitskreise zugeordnet. Als Spitzenverband nimmt der Verein die Interessen des Vertriebswegs gegenüber Politik und Verbänden wahr. So vertritt er in Brüssel und Berlin die Interessen des Holzimports im Rahmen der Europäischen Holzhandelsverordnung und dem Holzhandelssicherungsgesetz. Die GD Holz Service GmbH ist akkreditierte Monitoring Organization (i. S. d. Holzhandelsverordnung), deren wesentliche Aufgaben die Erstellung eines sogenannten „Sorgfaltspflichtsystems“ sowie die Überprüfung dessen Anwendung durch die teilnehmenden Unternehmen sind.

Sitz des Verbandes ist Berlin. Die wichtigsten Veranstaltungen des GD Holz sind die jährliche Mitglieder-Versammlung, der „Deutsche Holzhandelstag“ und der Branchentag Holz, der alle zwei Jahre als Messeveranstaltung in Köln stattfindet.

Weblinks 
 Website des Gesamtverbands Deutscher Holzhandel
 Verbraucherportal „Holz vom Fach“ des Gesamtverbands Deutscher Holzhandel
 Eintrag im LobbyRegister des Deutschen Bundestages

Arbeitgeberverband (Deutschland)
Gegründet 1947
Verein (Berlin)
Eingetragen im Lobbyregister des Deutschen Bundestags